Бріс Гюяр (фр. Brice Guyart, нар. 15 березня 1981, Сюрен, Франція) — французький фехтувальник на рапірах, дворазовий олімпійський чемпіон (2000 та 2004).
 Астрід Гюяр (FRA) — фехтувальник, учасник США на літніх Олімпійських іграх 2016